Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 10 000 méteres versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet az amerikai Eric Heiden nyerte meg. Heiden a másik négy gyorskorcsolya számot is megnyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekordok születtek:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 WR: világrekord

Jegyzetek

Források 

F10000